Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 1994 – piąta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach 3–5 marca 1994 roku w Hurdal.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

1994